Серге́й Шевче́нко: Шевченко, Сергей Алексеевич (род. 1963) — российский преступник, бизнесмен, депутат.
 
 Шевченко, Сергей Владимирович (род. 1960) — украинский писатель, публицист, редактор.
 Шевченко, Сергей Вячеславович (1975—2021) — российский футболист и тренер.
 
 Шевченко, Сергей Петрович (1950—2020) — советский и российский тренер по мотоспорту.
 Шевченко, Сергей Сергеевич (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.
 Шевченко, Сергей Яковлевич (род. 1960) — советский и украинский футболист и тренер.